Педосівська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Педосівська сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район